Ragnarǫk – nella mitologia norrena, la battaglia finale che conduce alla fine del mondo
 Il crepuscolo degli dei (Götterdämmerung) – opera di Richard Wagner

Cinema e televisione 
 Götterdämmerung – film tv del 1990 diretto da Brian Large
 Götterdämmerung – film tv del 1992 diretto da Horant H. Hohlfeld
 Götterdämmerung – film tv del 2004 diretto da Hans Hulscher

Musica 
 Götterdämmerung – singolo dei Zeal & Ardor del 2021